Free Agent steht für:

 einen vertragslosen Spieler in US-amerikanischen Profisportarten, siehe Free Agent (Sport)
 einen vertragslosen Spieler in der US-amerikanischen Eishockeyliga, siehe Free Agent (NHL)
 einen vertragslosen Spieler in der nordamerikanischen Footballliga, siehe Free Agent (NFL)
 Free Agent (Album), ein 2010 erschienenes Musikalbum des Rappers Joell Ortiz
 Free Agent (Roman), einem Roman von Jeremy Duns
 Free Agents (Fernsehserie, 2009), eine britische Fernsehserie aus dem Jahr 2009
 Free Agents (Fernsehserie, 2011), die US-Adaption der britischen Fernsehserie von 2011
 eine Version der Usenet-Software Forté Agent